Uruti bezeichnet:
 Uruti (Neuseeland), Ortschaft in der neuseeländischen Region Taranaki
 eine andere Bezeichnung für den Māorihäuptling Te Whareumu